Rouvres ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Ramecourt (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Ramecourt (Vosges), Gemeinde im Département Vosges
 Ortsteil Ramecourt in der Gemeinde Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt im Département Aisne